prospectie (archeologie)
 prospectie (geologie)